Сен-Мише́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Миранд. Округ коммуны — Миранд.

Код INSEE коммуны — 32397.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 630 км к югу от Парижа, в 90 км западнее Тулузы, в 28 км к юго-западу от Оша.

По территории коммуны протекают реки Баиз и .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 159 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 111 были экономически активными, 48 — неактивными (показатель активности — 69,8 %, в 1999 году было 68,4 %). Из 111 активных жителей работали 107 человек (64 мужчины и 43 женщины), безработных было 4 (2 мужчин и 2 женщины). Среди 48 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 30 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер